Електропі́ч () — електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.

Може використовуватись як електричний побутовий чи промисловий пристрій для температурної обробки якогось об'єкта чи проведення досліджень, підтримання технологічного процесу тощо, які передбачають наявність середовища з підвищеною температурою.

Класифікація 

В основу класифікації електропечей покладено найзагальнішу ознаку, яка в багатьох випадках визначає всі інші конструктивні особливості — спосіб перетворення електричної енергії в теплову. За цією ознакою всі електричні печі можна розбити на чотири групи: печі опору, дугові печі, індукційні печі і установки електроннопроменевого нагріву:
 електропіч опору — електропіч, в якій електротермічний процес здійснюється з застосуванням електронагрівання опором;
 електродугова піч — електрична піч, де метали або інші матеріали плавлять теплом електричної дуги;
 індукційна електропіч — електропіч, в якій електротермічний процес здійснюється з застосуванням індукційного нагрівання (електронагрівання електропровідного завантаження в електромагнітному полі, яке відбувається внаслідок явища електромагнітної індукції);
 електронно-променева піч — електропіч, в якій електротермічний процес здійснюється з застосуванням електронно-променевого нагрівання (електронагрівання шляхом опромінювання завантаження фокусованим електронним променем, що звичайно здійснюється у вакуумі).

Див. також 
 Електрометалургія

Примітки

Джерела 
 Будник А. Ф. Типове обладнання термічних цехів та дільниць: Навчальний посібник.   — Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — 212 с. — ISBN 978-966-657-185-7
 Соколов К. Н. Оборудование термических цехов. — К., Донецк: Вища школа, 1984. — 328 с.
 Чернега Д. Ф., Богушевський В. С., Готвянський Ю. Я., Грищенко С. Г., Шифрін В. М. та ін. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. — К.: Вища школа, 2006. — 503 с. — ISBN 966-642-310-3

Посилання 
 Электропечи  на сайті «http://emchezgia.ru/»  

Промислові печі